Literatura
Rolando (por vezes Orlando), herói de obras renascentistas italianas
Orlando: A Biography, romance de Virginia Woolf.

Localidades
 Orlando, na Flórida (EUA)
 Orlando (Oklahoma)

Outros usos
Orlando (ópera), de Haendel
Orlando (filme), com Tilda Swinton

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos